Levierella är ett släkte av bladmossor. Levierella ingår i familjen Fabroniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Levierella